Christoffer Eriksson kan syfta på:

Travkusken Christoffer Eriksson (travkusk)
Fotbollsspelaren Christoffer Eriksson (fotbollsspelare)
Handbollsspelaren Christoffer Eriksson (handbollsspelare)